burgemeester van Eindhoven
 1731 - 1732.
 1775 - 1776 en 1792-1793.

Zie ook 
 Zeegers (doorverwijspagina)